«Ігрови́й по́верх» () — книга англійського письменника Герберта Уеллса, написана у 1911 році.

Це веселе, іноді гумористичне обговорення теорій, мети та методології різних дитячих ігор з моделями, мініатюрами, та іншими реквізитами. Книга багато разів передруковувалася. Останній раз була видана у 2006 році.

Посилання 

 Текст книги  на Project Gutenberg. 

Книги 1911
Книги Герберта Веллса